Die 1. Lig 1990/91 war die 33. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie startete am 28. August 1990 mit dem Spiel Galatasaray Istanbul gegen Boluspor und endete am 19. Mai 1991 mit dem letzten Spieltag. Vom 15. Dezember 1990 bis 26. Januar 1991 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Meister wurde Beşiktaş Istanbul. Es war die neunte Meisterschaft für Beşiktaş insgesamt und die zweite in Folge.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1990/91 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 13 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren die drei Zweitligameister Bakırköyspor, Aydınspor und Gaziantepspor. Während Gaziantepspor mit dem Aufstieg nach acht Jahren in die 1. Lig zurückkehrte, bedeutete der Aufstieg für Bakırköyspor und Aydınspor die erste Erstligateilnahme der Vereinsgeschichte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenkönig 

Torschützenkönig der Saison 1990/91 wurde Tanju Çolak (Galatasaray Istanbul). Çolak wurde mit 31 Toren zum vierten Mal Torschützenkönig.

Die Meistermannschaft von Beşiktaş Istanbul

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
 Offizielle Webpräsenz der 1. Lig 1990/91 auf tff.org türkisch
 
 1. Lig 1990/91 auf angelfire.com englisch

Einzelnachweise 

1990/91
Fußballsaison 1990/91